Gawin – imię męskie
 Gawin – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Chodecz
 Gawin Królewska Wola – dolnośląski klub piłkarski

Osoby noszące nazwisko Gawin 
 Dariusz Gawin (ur. 1957) – polski profesor nauk technicznych
 Dariusz Gawin (ur. 1964) – polski filozof, historyk idei i publicysta
 Jerzy Gawin (1922-1944) – polski porucznik AK i powstaniec warszawski,
 Magdalena Gawin (ur. 1972) – polska historyczka i eseistka; od 2015 wiceminister kultury; Generalny Konserwator Zabytków
 Rafał Gawin (ur. 1984) – polski poeta
 Tadeusz Gawin – działacz polski na Białorusi
 Tadeusz Gawin – związkowiec, poseł na Sejm